Voici la liste des 35 plus grandes entreprises européennes classées par chiffre d'affaires en millions de dollars.

2020

2015

2010

2005

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Économie de l'Europe
 Grandes entreprises européennes
 Liste des grands groupes industriels européens

Classement d'entreprises
Économie en Europe
Fortune
2020 en économie
2020 en Europe